Mount Evans steht für folgende Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Evans in der Front Range, Colorado
 Mount Evans (Alaska) 
 Mount Evans (Lake Mountain), Colorado 
 Mount Evans (Deer Lodge Mountain), Montana 
 Mount Orvis Evans im Flathead County, Montana 

in Kanada:
 Mount Evans (British Columbia) 
 Mount Evans (Alberta) im Jasper-Nationalpark 

in Antarktika:
 Mount Evans (Antarktika) in Viktorialand